Cargolux Airlines International S.A. poznatiji kao Cargolux je luksemburški avio prijevoznik koji se bavi zračnim transportom tereta. Tehničko sjedište Cargoluxa je zračna luka Luxembourg-Findel u mjestu Sandweiler. Jedna je od najvećih avio teretnih tvrtki u svijetu s velikom globalnom mrežom. Također, tvrtka se bavi i čarterskim letovima te obavlja usluge zračnog posrednika.

Prema podacima Međunarodne udruge za zračni prijevoz, Cargolux je osmi najveći teretni prijevoznik prema količini prevezenog tereta u domaćem i međunarodnom tržištu.

Kompanija je zajedno s talijanskim partnerima u suvlasništvu cargo prijevoznika Cargolux Italije osnovanog u prosincu 2008.

Povijest 
Tvrtku su 4. ožujka 1970. u Luksemburgu osnovali brodarska kompanija Salen, avio prijevoznik Loftleiðir te više privatnih interesnih skupina. Već u svibnju iste godine Cargolux je s jednim Canadairom CL-44 počeo nuditi usluge teretnog transporta iz Luksemburga u Hong Kong. Tijekom sljedeće dvije godine, avio prijevoznik je počeo rasti kao i njegova prepoznatljivost u javnosti. Tako je do 1973. godine, Cargolux raspolagao s pet CL-44 aviona dok je nabavom Douglasa DC-8 tvrtka ušla u "eru mlaznih zrakoplova" čime je i ubrzala vrijeme isporuke tereta. Isto tako, tvrtka je s Loftleiðirom počela dijeliti prostore za održavanje aviona te je dobila nove središnje urede i dva hangara.

Već 1978. godine Cargolux počinje poprimati današnji oblik. CL-44 se počinje povlačiti iz zračne flote a tvrtka naručuje prvi Boeing 747. Isto tako, tvrtka proširuje svoje destinacije u Aziji i SAD-u.

China Airlines postaje 1982. prvim Cargoluxovim strateškim partnerom s kojim potpisuje strateški savez. Godinu potom Cargolux započinje uvoditi u svoju ponudu i čarterske letove u Saudijsku Arabiju za islamske vjernike tijekom Hadža.

1984. godine luksemburški prijevoznik je povukao svoj posljednji Douglas DC-8 te u svoju flotu uvodi treći Boeing 747. Njemačka Lufthansa 1987. kupuje 24,5% dionica Cargoluxa dok domaći Luxair povećava svoj udio u tvrtci na 24,53%.

Cargolux i Luxair su 1988. zajednički osnovali avio prijevoznika Lion Air koji se bavio čarterskim prijevozom. Lion Air je raspolagao s dva Boeinga 747 ali je tvrtka zbog loših poslovnih rezultata zatvorena. Unatoč tom neuspjehu, Cargolux je dobro poslovao početkom 1990-ih tako da su nabavljena dva nova Boeinga 747 čime je obilježeno 20 godina postojanja tvrtke.

1997. godine Luxair povećava svoj udio u Cargoluxu na 34% dok u rujnu iste godine Lufthansa prodaje svojih 24,5% tvrtkama Sair Logistics i Swiss Cargo te s Cargoluxom sklapa ugovor o suradnji. Sair Logistics je 1998. povećao udio svojeg vlasništva na 33%.

Do 1999. godine luksemburški prijevoznik je dosegao dvoznamenkasti broj aviona u svojoj floti - deset Boeinga 747. Nova destinacija za Seoul je otvorena 2000. dok 2001. Heiner Wilkens napušta mjesto predsjednika i izvršnog direktora tvrtke.

Tijekom prosinca 2008. stvorena je Cargolux Italia. Riječ je o joint venture udruženju između talijanskih investitora i luksemburškog Cargoluxa. Sjedište tvrtke nalazi se u mjestu Vizzola Ticino dok je hub u milanskoj zračnoj luci Malpensa.

U listopadu 2010. je novi izvršni direktor Cargoluxa, Ulrich Ogiermann osumnjičen da je namještao cijene avio transporta zbog čega je tvrtka kažnjena od Europske komisije već u studenom iste godine. Riječ je o kartelu zrakoplovnih kompanija koje su se dogovorile o cijeni prijevoza. Samom Cargoluxu je izrečena kazna od 79,9 milijuna eura.

Katarski nacionalni avio prijevoznik Qatar Airways je 8. rujna 2011. kupio 35% dionica tvrtke čime je postao njen drugi najveći dioničar poslije Luxaira (43,4%). Presotali dioničari su banke Spuerkeess (10,9%) i SNCI (10,7%).

Odredišta

Zračna flota 

U travnju 2015. prosječna starost aviona u Cargoluxa je iznosila 7,7 godina.

Izvori 

Zrakoplovne tvrtke
Promet Luksemburga